Елена Юлиановна Бычко́ва (Белонучкина) (род. 1940) — российская актриса театра, заслуженная артистка Карельской АССР (1990), Заслуженная артистка Российской Федерации (1999), Народная артистка Республики Карелия.

Биография 
Родилась в семье театральных актёров.

В 1960 году закончила актёрский факультет Ленинградского государственного театрального института имени А. Н. Островского.

В 1960—1973 годах работает в драматических театрах города Кимры, Еревана, Рыбинска, Волгограда, Вильнюса.

В 1973—1988 годах — актриса Русского драматического театра Карельской АССР.

С 1988 года — актриса театра драмы Республики Карелия «Творческая Мастерская».

Театральные роли
 Нина Заречная в «Чайке» А. П. Чехова
 Катерина в «Грозе» А. Н. Островского
 Лейди в спектакле «Орфей спускается в ад» Т. Уильямса
 Гелена в «Варшавской мелодии» Л. Зорина
 Вера в «Последних» М. Горького
 Полли Питчем в «Трёхгрошовой опере» Б. Брехта
 Вика Люберецкая (Б. Васильев «Завтра была война»)
 Оля (А. Мишарин «Княжны»)
 Белинда Блеяр (М. Фрейн «Привидения на старой мельнице»)
 Таня (А. Галин «Группа»)
 Миссис Бейкер (Л. Герш «Эти свободные бабочки»)
 Лаура (Х. Мильян «Цианистый калий… с молоком или без?»)
 Миссис Чейзен (К. Хиггинс, Ж. Карьер «Гарольд и Мод»)
 Джесси Гейтс (М. Норман «Спокойной ночи, мама»)
 Странница (А. Касона «Утренняя фея»)
 Флорова (И. Грекова, П. Лунгин «Вдовий пароход»)
 Аманда Уингфилд (Т. Уильямс «Стеклянный зверинец»)
 Елена Ивановна Кручинина (А. Н. Островский «Без вины виноватые»)
 Шарлотта (А. П. Чехов «Вишнёвый сад», ввод 2006 года)
 Миссис Хадсон (А. Тупиков «Чисто российское убийство»)
 Круглова (А. Н. Островский «Не всё коту масленица»)
 Сара Абрамовна (Н. Коляда «Баба Шанель»)
 Старуха (Н. Климонтович «Гранатовый браслет»)

Семья 
Муж — Народный артист Республики Карелия Олег Белонучкин.

Примечания

Ссылки 
 Елена Бычкова
 Елена Бычкова
 Юбилей Елены Бычковой

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Заслуженные артисты Карельской АССР
Народные артисты Республики Карелия
Лауреаты премии «Сампо»
Персоналии:Русский театр драмы Республики Карелия
Персоналии:Театр драмы Республики Карелия «Творческая мастерская»